Глаза без лица () — французский фильм ужасов 1960 года, снятый режиссёром Жоржем Франжю по одноимённому роману Жана Редона. Фильм известен своими натуралистическими сценами пластической хирургии и показом изуродованных человеческих лиц.

Сюжет 
Неизвестные похищают и убивают дочь профессора Женессье. Полиция приглашает доктора на опознание. Убитый горем отец организует похороны Кристиан. На самом деле девушка жива, а Женессье вот уже несколько месяцев подряд пытается восстановить её лицо, изуродованное в автокатастрофе. Его помощница Луиза заманивает в поместье девушек, которым предстоит стать жертвами пластических операций безумного доктора.

В ролях

Прокат 
Во время показа фильма в Шотландии многим зрителям в зале стало плохо. Режиссёр фильма Жорж Франжю жёстко пошутил по этому поводу, что после этого случая он не удивлен, что шотландцы носят юбки.

В США фильм вышел в ограниченный прокат под названием «Камера ужасов доктора Фаустуса» () с дубляжём на английском языке и в урезанном виде — в частности, в нём была вырезана сцена хирургической операции.

Критика 
После выхода на экраны фильм подвергся жесточайшей критике как во Франции, так и за её границей. По словам российского журналиста и кинокритика Дмитрия Комма, единственный критик в Англии, написавший положительную рецензию на фильм, был уволен из редакции.

Однако со временем оценки стали меняться.
Педро Альмодовар говорил, что этот фильм один из его любимых, влияние которого прослеживается в его картине «Кожа, в которой я живу».
Гильермо дель Торо, сравнивая фильм Франжю с фильмом Жана Кокто «Красавица и чудовище» и называя их великолепными, говорил, что: «…Это мрачное поэтическое кино об ужасе и скоротечности жизни. Возвышенные, практически эфемерные образы этих фильмов транслируют в зрительный зал идею гибели и потери: безумная, хрупкая любовь, отчаянно цепляющаяся за последнюю надежду в водовороте тьмы».

Влияние 

Фильм самым серьёзным образом повлиял на жанр фильмов ужасов. Натуралистические сцены пластических операций показались многим режиссёрам весьма пугающими, и они стали вставлять их в собственные фильмы.
Белая, пугающая маска, которую носит главная героиня фильма, была использована режиссёром Джоном Карпентером при создании образа Майкла Майерса — убийцы-маньяка из фильма ужасов «Хэллоуин». Карпентер признавался в любви к фильму «Глаза без лица» и влиянию, которое тот на него оказал.

Примечания

Литература 
 
 
  
 

Чёрно-белые фильмы ужасов
Фильмы ужасов 1960 года
Фильмы Франции 1960 года
Фильмы Италии 1960 года
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов Италии
Чёрно-белые фильмы Италии
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы о безумных учёных
Экранизации романов Франции
Фильмы о похищениях людей
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о врачах
Фильмы Жоржа Франжю